Ameryka ist ein polnischer Ortsname:
(nach Woiwodschafts-ABC:)
 Ameryka (Olsztynek), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1917: Amerika, 1917 bis 1945: Pagelshof, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Ameryka (Mircze), Ort im Powiat Hrubieszowski, Woiwodschaft Lublin
 Ameryka (Olesno), Ort im Powiat Oleski, Woiwodschaft Opole
 Ameryka (Głowczyce), Ort im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Amerika, Kreis Stolp, Pommern